Eps ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Arrondissement Arras des Départements Pas-de-Calais. Sie liegt im Kanton Saint-Pol-sur-Ternoise und ist Mitglied des Kommunalverbandes Ternois.

Weblinks 

Ort in Hauts-de-France